Чегла — топоним и гидроним в России:

 Чегла — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Чегла — река в Ленинградской области.